«Killa Season» - п'ята студійна робота Cam'ron'а, яка вийшла 16 травня 2006 року. Цей альбом продався гірше за попередні його 4 студійні роботи. В роботі над альбомом йому допомогли чуваки з тусовки Hell Rell, 40 Cal., Juelz Santana, Jim Jones, J.R. Writer і найпопулярний репер США Lil' Wayne. Задіяні бітмейкери: Alchemist, BlackOut, Tyrone Fyffe, Charlemagne, Chubby Baby, Heatmakerz, Chad Hamilton, BOOLA та інші. В альбомі є і діс на Джайзі «You Gotta Love It» (feat. Max B.).

Трек лист 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Cam'ron